San Secondo, île de la lagune de Venise.
 San Secondo, frazione de la commune de Città di Castello, dans la province de Pérouse, en Ombrie, en Italie centrale.
 San Secondo di Pinerolo, commune italienne de la ville métropolitaine de Turin, dans la région Piémont.
 San Secondo Parmense, commune italienne de la province de Parme, dans la région Émilie-Romagne.